

Редвуд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Редвуд — переписна місцевість, штат Орегон
 Редвуд — переписна місцевість, штат Техас